Die Liste der Naturdenkmale in Heidenheim an der Brenz nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Heidenheim liegenden Stadt Heidenheim an der Brenz. In Heidenheim an der Brenz gibt es insgesamt 52 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 34 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 18 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 31. Oktober 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Heidenheim an der Brenz